Антимах (, «противоборец») — древнегреческое имя:

 Антимах — персонаж Илиады, один из троянских старейшин.
 Антимах Теосский — киклический поэт VIII века до н. э.
 Антимах Колофонский — греческий поэт V—IV века до н. э.
 Антимах I — греко-бактрийский царь.
 Антимах II — греко-бактрийский царь.
 (9828) Антимах — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.